Чемпионат России по русским шашкам среди женщин — ежегодное соревнование по шашкам, которое проводится под эгидой Федерации шашек России (ФШР) и включено в Единый календарный план Минспорта РФ. В зависимости от количества участниц соревнования проводятся по швейцарской системе или по круговой системе в трёх программах: с классическим контролем времени (основная программа или классика), с быстрым контролем времени (быстрая программа, или быстрые шашки, или рапид) и молниеносным контролем времени (молниеносная программа или блиц).

Призёры

Классическая программа

Быстрая программа (рапид)

Молниеносная программа (блиц)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации шашек России
 Сайт СДЮСШОР № 17 по шашкам
 История проведения чемпионатов России по русским шашкам (2001—2015)
 Сайт Ростовской федерации шашек

Чемпионаты России по русским шашкам